Gene Mayer e Hank Pfister hanno battuto in finale José Higueras e Manuel Orantes 6-3, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Phil Dent /  Bob Hewitt (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (semifinali)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Colin Dibley /  Kim Warwick (terzo turno)
 Arthur Ashe /  Fred McNair (quarti di finale)
 Patricio Cornejo Seckel /  Hans Gildemeister (terzo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)

 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (secondo turno)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (Campioni)
 Antonio Muñoz /  Antonio Zugarelli (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)
 José Higueras /  Manuel Orantes (finale)
 Victor Amaya /  Terry Moor (terzo turno)
 Bob Carmichael /  Brian Teacher (terzo turno)
 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1978